22-й Чемпионат Южной Америки был проведён в столице Перу Лиме. Он стартовал 22 февраля 1953 года матчем Боливия — Перу, а завершился 1 апреля 1953 года дополнительным матчем Парагвай — Бразилия.

Участники

Составы команд

Матчи

Итоговая таблица

Финальный матч

Лучшие бомбардиры 
7 мячей

  Франсиско Молина

5 мячей
  Julinho

4 мяча
  Анхель Берни, Рубен Фернандес
  Balseiro

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки на rsssf.com
 История чемпионата Южной Америки 1953

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1953 году
Февраль 1953 года
Март 1953 года
Апрель 1953 года
Чемпионаты Южной Америки в Перу
Международные спортивные соревнования в Лиме
Международные соревнования по футболу в Перу